Alfredo Signoretti – giornalista e insegnante italiano
 André Signoretti – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Marcello Signoretti – presbitero e missionario italiano